Pierre Morel peut désigner :
 Pierre Morel (mort en 1402), sculpteur français, père de Jacques Morel (1390-1459), sculpteur né à Lyon ;
 Pierre Morel (mort en 1401), un prélat français, évêque de Tréguier ;
 Pierre Morel (1723-1812), un grammairien français ;
 Pierre Morel (né en 1923), un chirurgien-dentiste et résistant français ;
 Pierre Morel (1930-2011), un coureur cycliste français ;
 Pierre Morel (né en 1944), un diplomate français ;
 Pierre Morel (né en 1964), un cinéaste français.

Voir aussi 
 Pierre Morel-À-L'Huissier (né en 1958), un juriste et homme politique français
 Pierre-Alain Morel (1966-), peintre suisse